Tranås kan syfta på:

Tranås – en tätort och centralort i Tranås kommun i Jönköpings län
Tranås kommun – en kommun i Jönköpings län 1971–
Tranås stad – en tidigare kommun i Jönköpings län 1919–1971
 Tranås köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1882–1918
 Tranås kvarns municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle 1903–1918
Tranås kyrka, Småland, kyrkobyggnad i Säby församling, Linköpings stift i Tranås kommun
 Tranås järnvägsstation – en järnvägsstation
 Tranås socken – en socken i Skåne från 1891 i Ingelstads härad
 Tranås landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1862–1952
Tranås församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
Tranås kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad i Skåne-Tranås
 Tranås distrikt – ett distrikt i Tomelilla kommun och Skåne län
Skåne-Tranås – en småort i Tomelilla kommun
Tranås AIF – idrottsförening i Sverige
Tranås BoIS – idrottssällskap i Sverige
 Tranås (musikalbum) - album från 2021 med punkbandet Rövsvett från Tranås